Лёгкая атлетика на Панамериканских играх 2015 года в Торонто прошла с 19 по 26 июля на стадионах, расположенных в кампусе Йоркского университета. Медали разыгрывались в 47-ми дисциплинах. В соревнованиях приняло участие 709 спортсменов из 41 страны.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Лёгкая атлетика на официальном сайте Панамериканских игр 2015 года

Соревнования на Панамериканских играх 2015
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Канаде